Табаке́рка:
 Табакерка — небольшая коробочка, закрывающаяся крышкой.
 «Табакерка» — неофициальное название Московского театра-студии под руководством Олега Табакова.
 «Табакерка из Багомбо» — сборник рассказов Курта Воннегута.

См. также 
 Анатомическая табакерка